Херекуаро има више значења:

 Општина Херекуаро (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Херекуаро (Херекуаро, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Херекуаро (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику